Арановский — фамилия, имеющая два источника происхождения.

У евреев происходит от имени Аарон.

 Арановский, Евгений Анатольевич (род. 1976) — украинский футбольный арбитр.
 Арановский, Евгений Валерьевич (род. 1979) — российский театральный и киноактёр
 Арановский, Константин Викторович (род. 1964) — российский юрист, судья Конституционного суда России в отставке.
 Арановский, Марк Генрихович (1928—2009) — советский и российский музыковед.
 Арановский, Соломон Моисеевич (1885—1956) — советский врач-гигиенист.
 Арановский, Феликс Борисович (род. 1951) — российский дирижёр.

Примечания